Francisco Villa (Pancho Villa) kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Francisco Villa (ort i Mexiko, Tamaulipas, Aldama), 
 Francisco Villa (ort i Mexiko, Durango, Lerdo), 

Robotskapade Mexikoförgreningar